Haller steht für

Personen:
 Haller (Familienname), siehe dort zu Namensträgern
 Haller (Berner Patrizierfamilie), Berner Patrizierfamilie
 Haller (Krakauer Patrizierfamilie), polnische Bürgerdynastie
 Haller von Hallerstein, Nürnberger Patrizierfamilie

Geographische Objekte:
 Haller (Befestigung) Befestigung in Monschau, gegenüber der Burg
 Haller (Fluss), Fluss in Niedersachsen, Deutschland
 Haller (Gemeinde Bad Waltersdorf), Ortsteil der Gemeinde Bad Waltersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Haller (Gemeinde Nesselwängle), Ortschaft der Gemeinde Nesselwängle, Bezirk Reutte, Tirol
 Haller (Waldbillig), Ortsteil der Gemeinde Waldbillig, Luxemburg
 Haller Lake, See in Seattle im Bundesstaat Washington, USA
 Haller Rocks, Rifffelsen im Palmer-Archipel, Antarktis

Sonstiges:
 eine deutsche Kupfermünze, siehe Heller (Münze)
 Haller (Innsbruck), Schmalspurbahn von Innsbruck nach Hall, Tirol
 Haller (Schokolade), ehemalige deutsche Schokoladenfabrik
 Haller (Messer), Haller Stahlwaren GmbH, Hersteller, Importeur und Vertrieb von Spezialmessern seit 1967
 Haller Brothers, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Haller Umweltsysteme, Hersteller von Entsorgungsfahrzeugen, aufgegangen in Zoeller-Kipper, einem Unternehmen der Kirchhoff Gruppe

Siehe auch:
 Bahnstrecke Osnabrück–Brackwede (auch Haller Willem genannt)
 Der Steppenwolf, Roman von Hermann Hesse mit der Hauptfigur Harry Haller
 Haller-Bauer-Reaktion
 Hall